Staplehurst :

 Staplehurst, ville d'Angleterre
 , terrain d'aviation
 Staplehurst, village du Nebraska